

Carriera 
Con la  ha disputato le Universiadi di Taegu 2003.

Palmarès 

FMP Železnik: 2003-04, 2005-06

Collegamenti esterni 
 

Cestisti serbo-montenegrini